Виктор Владимирович Мартынов: Мартынов, Виктор Владимирович (1924—2013) — советский белорусский учёный-лингвист.
 Мартынов, Виктор Владимирович (род. 1950) — советский игрок в хоккей с мячом, хоккей на траве.